Orange SPV – marka telefonów komórkowych
 SPV GmbH – wytwórnia płytowa
 special purpose entity – spółka specjalnego przeznaczenia